Cazalis puede referirse a: 

 Cazalis, comuna francesa situada en Gironda.
 Cazalis, comuna francesa situada en Landas.
 Henri Cazalis, poeta francés.